Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar-Eisenach (en alemán, Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach; Weimar, 10 de junio de 1876 - Heinrichau, 24 de abril de 1923) fue el último gran duque de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Biografía 

Nació en Weimar, siendo el hijo mayor del gran duque heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach y de su esposa, Paulina de Sajonia-Weimar-Eisenach.

Sucedió a su abuelo, Carlos Alejandro, como gran duque el 5 de enero de 1901, pues su padre había muerto en 1894, lo que lo convertía en heredero. 

Guillermo Ernesto creó la nueva ciudad centro de Weimar con la dirección de Hans Olde, Henry van de Velde y Adolf Brütt. Bajo su mandato, el arquitecto Theodor Fischer renovó la Universidad de Jena, así como los teatros de Weimar.

Durante la construcción del monumento dedicado a su abuelo, Carlos Alejandro, por Adolf Brütt, el casco antiguo de Weimar se distinguió por una legislación protectora de los edificios históricos y del art nouveau. El monumento, una estatua de mármol, fue finalizado en 1911.

El trono holandés 
De acuerdo con la constitución holandesa, Guillermo Ernesto era un posible candidato al trono de los Países Bajos (era nieto de la princesa Sofía de los Países Bajos), y el segundo en la sucesión tras la reina Guillermina. Sin embargo, los holandeses temían que si un candidato alemán ocupaba el trono, podría terminar provocando la anexión de los Países Bajos a Alemania.

Para evitar esta posibilidad, algunos legisladores trataron de cambiar la constitución holandesa para excluir a Guillermo Ernesto de la sucesión al trono de los Países Bajos. Sin embargo, la realidad lo alejaba de la sucesión: si la reina Guillermina moría sin descendencia, Guillermo Ernesto o sus herederos tendrían que elegir entre la corona de los Países Bajos o el Gran Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach. El nacimiento de la princesa Juliana, hija de Guillermina, en 1909 imposibilitó que la Casa de Sajonia-Weimar-Eisenach heredara el trono holandés y una enmienda a la constitución holandesa de 1922 restringía el derecho a la sucesión a los descendientes de Guillermina.

Abdicación 
El 9 de noviembre de 1918, Guillermo Ernesto —junto con el resto de los príncipes alemanes tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial— fueron obligados a abdicar. Su trono y todas sus tierras fueron confiscadas y el duque de Sajonia partió al exilio en Silesia con su familia, donde moriría cuatro años después.

A pesar de todas las obras de restauración y renovación realizadas durante su gobierno, Guillermo Ernesto fue un gobernante odiado. Se debió en gran parte debido a los escándalos de su vida privada, pues era considerado un sádico y una persona cruel; el día de su abdicación se le llamó el "príncipe menos popular de toda Alemania". Murió en Heinrichau, Silesia.

Matrimonios y descendencia 
Guillermo Ernesto se casó en Bückeburg el 30 de abril de 1903 con la princesa Carolina de Reuss-Greiz. Este matrimonio no tuvo descendencia y terminó bruscamente en 1905, tras la muerte de Carolina en circunstancias misteriosas y que arrojaron ciertas sospechas sobre su esposo.

Guillermo contrajo un segundo matrimonio en Meiningen el 21 de enero de 1910 con Feodora de Sajonia-Meiningen (1890-1972), hija del príncipe Federico Juan de Sajonia-Meiningen. Tuvieron cuatro hijos:
 
 Sofía Luisa Adelaida María Olga Carola (Weimar, 20 de marzo de 1911-Hamburgo, 21 de noviembre de 1988), se casó con el príncipe Federico Gunter de Schwarzburgo en 1938, pero se divorciaron pocos meses después. 
 Carlos Augusto Guillermo Ernesto Federico Jorge Juan Alberto (palacio Wilhemsthal, 28 de julio de 1912-Schienen am Bodensee, 14 de octubre de 1988), heredero del Gran Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach. Se casó en 1944 en el castillo de Wartburg con la princesa Isabel de Wagenheim-Winterstein.
 Bernardo Federico Víctor Ruperto Adalberto Ernesto Luis Germán Enrique (Weimar, 3 de marzo de 1917-Wiesbaden, 23 de marzo de 1986), se casó en 1943 con la princesa Felicidad de Salm-Horstmar, de la que se divorció en 1956.
 Jorge Guillermo Alberto Bernardo (Heinrichau, 24 de noviembre de 1921), en 1953 adoptó el nombre civil de Jörg Brena. Se casó morganáticamente en 1956 en Friburgo de Brisgovia con Gisela Jänisch.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 "The Most Unpopular Prince in Germany: Grand Duke Wilhelm Ernst of Saxe-Weimar-Eisenach", European Royal History Journal (no. Issue XIV): 24-26, diciembre de 1999

Enlaces externos 

Nobles de Alemania
Grandes duques de Sajonia-Weimar-Eisenach
Militares de Sajonia
Grandes maestres de la Orden del Halcón Blanco
Personas de Weimar